Pseudictis (Псеудиктис — „лажна ласица”) је изумрли род мачколиких звијери из натпородице Feloidea, који је у периоду средњег Миоцена настањивао подручје Западне Европе.

Етимологија 
Назив овог рода води поријекло од:
 старогрчке ријечи псеудо (стгрч. -{ψεῦδος}-), која значи лажно,
 и латинске ријечи иктис (лат. -{ictis}-), која значи ласица.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Pseudictis.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Feloidea
 Stenoplesictidae (полифилетска породица)

Референце

Спољашње везе 

Мачколике звери
Изумрли сисари Европе